

Biografia 
Carla Castañé è nata il 1º giugno 2005 a Sabadell, in provincia di Barcellona (Spagna), da madre Nuria García e da padre Juan Carlos Castañé, e ha una sorella che si chiama Berta (anch'essa attrice e modella) e un fratello che si chiama Joan.

Carriera 
Carla Castañé nel 2014 ha fatto la sua prima apparizione sul piccolo schermo nella serie 39+1, nel ruolo di Taüll. L'anno successivo, nel 2015, ha partecipato al concorso di moda 080 Barcellona Fashion.

Nel 2015 ha interpretato il ruolo di Marta da piccola nel film Cómo sobrevivir a una despedida diretto da Manuela Burló Moreno. L'anno successivo, nel 2016, ha ricoperto il ruolo di Mariona nella serie Cites.

Nel 2019 ha interpretato il ruolo di Bea da giovane nel film Gente que viene y bah diretto da Patricia Font. L'anno successivo, nel 2020, ha recitato nel cortometraggio Forastera diretto da Lucía Aleñar Iglesias.

Filmografia

Cinema 
 Cómo sobrevivir a una despedida, regia di Manuela Burló Moreno (2015)
 Gente que viene y bah, regia di Patricia Font (2019)

Televisione 
 39+1 – serie TV (2014) – Taüll
 Cites – serie TV (2016) – Mariona

Cortometraggi 
 Forastera, regia di Lucía Aleñar Iglesias (2020)

Moda 
 080 Barcellona Fashion (2015)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni